Syl Apps ist der Name folgender Personen:
* Syl Apps (Charles Joseph Sylvanus Apps senior; 1915–1998), kanadischer Eishockeyspieler und Stabhochspringer
 Syl Apps junior (Sylvanus Marshall Apps junior; * 1947), kanadischer Eishockeyspieler
 Syl Apps III (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler